Un tif, dans le langage familier, désigne un cheveu.

Le .tif est un format d’image, de son nom complet Tagged Image File Format.

Tif, personnage de la bande dessinée belge, Tif et Tondu.